Genettinae – podrodzina drapieżnych ssaków z rodziny wiwerowatych (Viverridae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Europie, Afryce i na Półwyspie Arabskim.

Systematyka 
Podrodzina ponownie wyodrębniona na podstawie badań genetycznych. Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Poiana  – pojana
 Genetta  – żeneta

Uwagi

Przypisy